Arias může být:

 Jimmy Arias (* 1964), americký tenista
 Miguel Arias Cañete (* 1950), španělský politik
 Óscar Arias (* 1940), bývalý prezident Kostariky
 Pepe Arias (1900–1967), argentinský komik
 Ricardo Arias (1912–1993), bývalý prezident Panamy
 Santiago Arias (* 1992), kolumbijský fotbalista
 Yancey Arias (* 1971), americký herec